Ваља Бисеричи има више значења:

 Ваља Бисеричи (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваља Бисеричи (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији